Aelurostrongylus falciformis  — вид круглых червей, паразитирующий в лёгких барсука.

А. falciformis живородящий. С фекалиями конечного хозяина личинки выводятся из организма. Развитие инфекционной третьей личинки происходит в различных видах улиток (Arion hortensis, Cepaea hortensis, Cepaea nemoralis, Deroceras agreste, Succinea putris, Euomphalia strigella, Fruticola hispida). Заражение происходит путём потребления заражённых улиток. Препотентный период составляет 21 день.

Примечания 

Животные, описанные в 1933 году
Рабдитида
Паразиты млекопитающих
Круглые черви Европы